Cárabo puede referirse a:
 Los cárabos (Strix), género de aves estrigiformes de la familia Strigidae, con más de 20 especies.
 Especialmente el cárabo común (Strix aluco), distribuido por gran parte de Eurasia y algunas zonas del centro y oriente de Asia.
 Los cárabos pescadores (Scotopelia), otro género de aves estrigiformes de la familia Strigidae, distribuidas por África.
 El cárabo gavilán, búho gavilán o lechuza gavilana (Surnia ulula); ave estrigiforme de la familia Strigidae que vive en el norte de Eurasia y en Norteamérica.
 El Cárabo, revista trimestral española de naturaleza.
 Cárabo, embarcación pequeña, de vela y remo, usada en el norte de África.